Leslie Dewart ist der Name folgender Personen:

* Leslie Dewart (Philosoph) (1922–2009), spanisch-kanadischer Psychologe und Philosoph
 Leslie Dewart (Badminton), schottisch-irischer Badmintonnationalspieler und Badmintontrainer